Luiz Alberto Brasil de Carvalho (Salvador, 21 de abril de 1954) é um compositor, arranjador, produtor musical, multi-instrumentista (violão, guitarra, bandolim e percussão) e cantor brasileiro. 

Em 2005 gravou seu primeiro CD pela Brasa Discos.

Bibliografia
AMARAL, Euclides. Alguns Aspectos da MPB. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2008. 2ª ed. Esteio Editora, 2010. 3ª ed. EAS Editora, 2014.

Naturais de Salvador
Cantores da Bahia
Compositores da Bahia
Arranjadores da Bahia
Guitarristas da Bahia
Músicos de música popular brasileira
Produtores musicais da Bahia
Violonistas da Bahia
Bandolinistas da Bahia
Percussionistas da Bahia